Улица Фрезеровщиков — название нескольких улиц в России.

 Фрезеровщиков — улица в Екатеринбурге.
 Фрезеровщиков — улица в Перми.